Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Blake e Mark Merklein che hanno battuto in finale Ramón Delgado e Ignacio Hirigoyen 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Mitch Sprengelmeyer /  Jack Waite (quarti di finale)
 Paul Kilderry /  Peter Tramacchi (semifinali)

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)
 Brandon Coupe /  Paul Rosner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 2001